Вайно () — естонське чоловіче ім'я та прізвище.

Прізвище
 Вайно Антон Едуардович (*1972) — голова Адміністрації Президента Росії, онук Карла Вайно.
 Карл Вайно (*1923) — радянський політичний діяч, перший секретар ЦК Компартії Естонської РСР у 1978-1988, дід Антона Вайно.
 Марія Вайно (*1956) — українська письменниця.

Ім'я
 Вайно Вяльяс (*1931) — радянський політичний діяч, перший секретар ЦК Компартії Естонської РСР у 1988-1990 рр.
 Вайно Вагінґ (1940—2008) — естонський письменник та драматург.

Інші значення
 2096 Вайно — астероїд головного поясу, названий на честь Вяйнемьойнена — головного персонажу карело-фінського епосу Калевала.

Естонські прізвища
Естонські імена